Bystry Bill (ang. The Wild Adventures of Blinky Bill, od 2016) – australijski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Flying Bark Productions, Telegael i Studio 100 Animation, powstały na podstawie książek Dorothy Wall.

Premiera serialu odbyła się w Australii 5 grudnia 2016 na australijskim kanale 7TWO. W Polsce serial zadebiutował 16 stycznia 2017 na antenie teleTOON+.Od 1 marca 2023 jest także emitowany na kanale tvp abc

Opis fabuły 
Serial opisuje nowe perypetie misia koali – Bystrego Billa, który marzy o wielkiej przygodzie i zamierza pójść w ślady swego taty podróżnika. Pewnego dnia Bill porzuca swój dom i wyrusza w podróż po Australii. W czasie wędrówki spotyka przyjaciół: kangura, dziobaka i zwinną jaszczurkę. Bill wraz z przyjaciółmi prowadzą poszukiwania taty, a przede wszystkim przeżywają niesamowite przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – MASTER FILM

Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Wystąpili:

 Józef Pawłowski – Bystry Bill
 Joanna Pach-Żbikowska –
 Nutka,
 księżniczka Żabilla (odc. 10)
 Jacek Bończyk – Żabot
 Andrzej Chudy –
 Wombo,
 Edek
 Cezary Kwieciński – Pablo
 Klaudiusz Kaufmann – Robert
 Monika Pikuła –
 Sońka,
 Królowa piratów (odc. 25)
 Maksymilian Michasiów –
 Echo,
 Gordi (odc. 18)
 Bożena Furczyk – pani Dziobska
 Krzysztof Szczepaniak –
 pani Ropucha,
 Doris, mama Fiksuma (odc. 21)
 Mieczysław Morański –
 Oleswądek (odc. 23),
 Malcolm (odc. 26)
 Jarosław Domin
i inni

Śpiewali: Adam Krylik i inni

Lektor: Andrzej Chudy

Spis odcinków

Przypisy 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016